Список «100 найгостросюжетніших американських фільмів за 100 років за версією AFI » оголошено 12 червня 2001 року. У номінації брало участь 400 фільмів, з яких було обрано 100.

Дев'ять фільмів Альфреда Гічкока потрапили у цей список, що зробило його найпопулярнішим режисером.

Посилання 

 Список фільмів-переможців (100)  
 Список номінованих фільмів (400)  

Списки фільмів‎
Кінематографічні рейтинги
Американський інститут кіномистецтва
Списки:Кінематограф США